Charles Petersen er navnet på flere personer:
 Charles Petersen (atlet) - En dansk atlet
 Charles Petersen (bokser) - En dansk bokser som levede 1912 - 1979
 Charles Petersen (politiker) - En dansk politiker som levede 1877 - 1971